Das Dameneinzel der Australian Championships 1928 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerin war Esna Boyd. Im Finale standen sich, wie schon in den Jahren 1925 und 1926, Daphne Akhurst und Esna Boyd gegenüber, das Akhurst mit 7:5 und 6:2 wieder für sich entschied. Für sie war es der dritte Titel bei den Australian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Dameneinzel
1928